Los Córdobas kan syfta på:

Colombia 

 Los Córdobas (kommun), 
 Los Córdobas (ort),